

Відомі носії 
 Піневич Михайло Васильович (20 листопада 1888 — 28 серпня 1977) — уролог, доктор медичних наук. 
 Табачник Яків Піневич, Ян Табачник (справжнє ім'я Я́ків Пі́невич Таба́чник; нар. 31 липня 1945, Чернівці) — радянський та український акордеоніст і політик.